Streekziekenhuis (algemeen)
 Het Streekziekenhuis in Hoorn, opgegaan in het Westfries Gasthuis
 Streekziekenhuis Midden-Twente
 Streekziekenhuis Koningin Beatrix in Winterswijk